Новохацький — українське прізвище. Відомі носії:

 Новохацький Василь Михайлович (*1974) — український футболіст, нападник та півзахисник.
 Новохацький Іван (1883—1942) — український композитор.

Українські прізвища